Brandt je priimek več znanih oseb:

 Bill Brandt (1904—1983), angleški fotograf
 Di Brandt (*1952), kanadska pesnica in literarna kritičarka
 François Brandt (1874—1949), nizozemski veslač
 Georg Brandt (1694—1768), švedski mineralog
 Heinz Brandt (1907—1944), nemški general
 Józef Brandt (1841—1915), poljski slikar
 Karl Brandt (ekonomist) (1899—1975), nemško-ameriški ekonomist
 Karl Brandt (zdravnik) (1904—1948), nemški general in vojaški zdravnik
 Karl Brandt (zoolog)) (1854—1931), nemški zoolog
 Miroslav Brandt (1914—2002), hrvaški zgodovinar
 Willy Brandt (1913—1992), nemški politik, nobelovec leta 1971